Dvoransko prvenstvo veterana HNS-a je malonogometno natjecanje za veterane kojeg organizira Hrvatski nogometni savez, odnosno njegova Komisija za veteranski nogomet.

O natjecanju 
Prvenstvo veterana HNS-a se igra od 2003. godine. Natjecanje se obično organizira kao turnir na u veljači, a na njega se sudionici kvalificiraju preko županijskih natjecanja (obično županijskih liga za veterane, u organizaciji županijskih nogometnih saveza), te preko pozivnica. Utakmice se uobičajeno igraju kao dva poluvremena po 12 minuta, dok se u četvrtfinalima, polufinalima i finalu završne 3 minute utakmice igra "čista igra".

Natjecanja po sezonama

Zbirna tablica osvajača odličja

Poveznice 
 Prvenstvo veterana HNS-a
 Hrvatski nogometni savez

Izvori 

 Hrvatski nogometni savez - veterani

veterani